Preiss kan som auktorsförkortning betyda:

 Balthazar Preiss
 Ludwig Preiss

Robotskapade auktorsförkortningar